

Pessoas 
Rei Artur — rei semi-mitológico da Grã-Bretanha
Artur I, Duque da Bretanha (1187–1203) — ou Artur I Plantageneta; Duque da Bretanha e Conde de Anjou
Artur II, Duque da Bretanha (1262–1312)
Artur III, duque da Bretanha (1393–1458) — também conhecido como Artur de Richemont; Lorde de Parthenay e autointitulado Conde de Richmond
Artur, Príncipe de Gales (1486–1502) — filho mais velho de Henrique VII de Inglaterra
Artur, Duque de Connaught e Strathearn (1850–1942) — terceiro filho da rainha Vitória
Artur de Connaught (1883–1938) — filho do anterior
Arthur Wellesley, 1.º Duque de Wellington (1769–1852) — foi primeiro ministro do Reino Unido
Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo — futebolista brasileiro

Localidades dos Estados Unidos 
 Arthur (Dacota do Norte)
 Arthur (Illinois)
 Arthur (Iowa)
 Arthur (Nebraska)

Música e ficção 
 Arthur (Or the Decline and Fall of the British Empire) — álbum da banda inglesa The Kinks, lançado em 1969
 Arthur (1981) — filme estadunidense
 Arthur (2011) — filme estadunidense
 King Arthur — filme estadunidense de 2004
 King Arthur: Legend of the Sword — filme estadunidense de 2017
 Entaku no Kishi Monogatari: Moero Arthur — desenho animado japonês também conhecido como Rei Arthur Arthur (desenho animado)'' — série para televisão infantil norte-americano e canadense

Outros usos 
 2597 Arthur — asteroide

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de topônimos